Dănuț est un prénom masculin roumain, diminutif des prénoms Dan et Daniel. C'est également un nom de famille présent en Roumanie.

Personnalités 
 Dănuț Dobre (1967- ), rameur d'aviron roumain ;
 Dănuț Dumbravă (1981- ), joueur roumain de rugby à XV ;
 Dănuț Lupu (1967- ), footballeur roumain.

Références 

Prénom masculin
Prénom roumain
Homonymie de patronyme
Patronyme roumain